Итурбиде има више значења:

 Општина Итурбиде (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Итурбиде (Итурбиде, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Итурбиде, Алехандрија (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Итурбиде, Алехо Малдонадо (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Итурбиде, Исраел Ернандез (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Итурбиде, Луис Карденас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Итурбиде (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Итурбиде (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Итурбиде (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Итурбиде (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику